

Груздевка — село, Железінський район, Павлодарська область

Груздевка — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Груздевка — присілок, Каргатський район, Новосибірська область